Енве́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Орлеана, 45 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 504 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1274,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Енверр на сайті французького Національного інституту географії
 Енверр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Енверр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Енверр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Енверр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар